Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2001 года проводился с 5 по 14 июля в Гронингене. В день играли одну партию, день отдыха — 8 июля. Дополнительный матч (барраж) за I—III места проведён 1 и 2 сентября.

Ход турнира 
В турнире после шести туров Ольга Камышлеева набрала 11 очков (5 побед, одна ничья), и поэтому на 3 очка оторвалась от её ближайших преследователей Тани Чуб и Эрны Вандерс. Поражение в седьмом раунде от Тани Чуб и ничья в восьмом привело к тому, что обе преследовательницы поравнялись в турнирной таблице, набрав перед последним туром по 12 очков. Дружно выиграв в 9 туре они поделили первое место с 14 очками в 9 играх (каждая с 6 победами, 2 ничьими и 1 поражением). Для определения первого, второго и третьего места был проведен дополнительный матч (барраж). Двойной круговой турнир был сыгран 1 и 2 сентября в формате блиц. Таня Чуб с 6 очками в четырёх партиях выиграла свой третий титул чемпионки Нидерландов среди женщин. Эрна Вандерс стала второй с четырьмя очками, Ольга Камышлеева третья с 3 очками.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера. Однако при дележе первого места для определения победителя используется дополнительный турнир — барраж.

Ссылки 
 Турнирная таблица и движение по турам на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Барраж
 Фрагменты партий 

2001 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2001 году
женщины 2001
Спортивные соревнования в Гронингене
Июль 2001 года
Сентябрь 2001 года